Denn peut faire référence à :

Patronyme 
  (1966-), homme politique américain ;
 Saint Paul Denn (1847-1900), prélat catholique et missionnaire français en Chine, martyr ;
 , joueur de cricket anglais.

Toponyme 
 , paroisse irlandaise du comté de Cavan.

Entreprises 
 DENN, code NASDAQ pour la chaîne de restauration familiale américaine Denny's.

Voir aussi 
 
 

Patronyme germanique
Patronyme américain
Patronyme irlandais